Канья́к-ле-Мін () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 75 км на північний схід від Тулузи, 7 км на північ від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 1321 особи у працездатному віці (15-64 років) 913 були активні, 408 — неактивні (показник активності 69,1%, у 1999 році було 64,1%). З 913 активних працювала 821 особа (411 чоловіків та 410 жінок), безробітних було 92 (38 чоловіків та 54 жінки). Серед 408 неактивних 76 осіб було учнями чи студентами, 160 — пенсіонерами, 172 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1049 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2317,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Каньяк-ле-Мін на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн